MPPT est un sigle pour:
Maximum power point tracker, suivi du point de puissance maximale d'un générateur électrique;
Mouvement pour un parti des travailleurs, ancien parti politique français.